La Coppa di Lega svizzera 2023 è la 19ª edizione della SBL Cup, la Coppa di Lega organizzata da Swiss Basketball.

Partecipanti 
Partecipano le prime otto squadre classificate al termine del primo turno preliminare di Swiss Basketball League 2022-2023.

Tabellone

Quarti di finale

Final Four

Semifinali

Finale 

Pallacanestro nel 2022
Pallacanestro nel 2023